Белая амфисбена, или ибижара () — вид пресмыкающихся из семейства амфисбен.

Средняя длина достигает 60 см, максимальная длина до 75 см. Сверху блестящего жёлто-бурого, коричневого или красного цвета. По бокам значительно светлее, а снизу молочно-белого цвета. Голова короткая, крепкая, широкая, лопатообразная. Туловище вытянутое, стройное. Конечности полностью отсутствуют.

Любит тропические леса и саванны. Селится в муравейниках и термитниках, найдена в гнёздах муравьёв-листорезов рода Atta. Питается насекомыми и их личинками, членистоногими.

Самка откладывает в муравейниках и термитниках 8-16 яиц. Новорождённые детёныши тут же получают пищу в виде личинок и коконов муравьёв.

Вид распространён в Панаме, Колумбии, Эквадоре, Венесуэле, Гвиане, Гайане, Суринаме, на острове Тринидад, в Перу, Боливии, Парагвае, на востоке Бразилии.

Примечания

Литература 
 Eric R. Pianka, Laurie J. Vitt: Lizards: Windows to the Evolution of Diversity (Organisms and Environments). University of California Press (2003), ISBN 0-520-23401-4. S. 190–192.

Животные, описанные в 1758 году
Двуходки
Пресмыкающиеся Южной Америки